Adam Roelvink (1856-1927), Nederlands bankier
 Arnoldus Florentinus Roelvink (1789-1861), Nederlands burgemeester
 Herman Roelvink (1883-1957), Nederlands toneelschrijver
 Huub Roelvink (1930-2018), Nederlands rechter
 Leonard Roelvink (1833-1886), Nederlands burgemeester
 Mirte Roelvink (1985), Nederlands voetbalster

Familie Roelvink:

 Dries Roelvink (1959), Nederlands zanger
 Dave Roelvink (1994), Nederlands model en dj
 Donny Roelvink (1997), Nederlands model en acteur
 De Roelvinkjes, Nederlands televisieprogramma over de drie bovengenoemde familieleden.